Nahe, affluente alla sinistra orografica del Reno
 Nahe, affluente della Schleuse
 Nahe, comune tedesco dello Schleswig-Holstein, circondario di Segeberg